Stor-Kvarntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Kvarntjärnen, Ångermanland, sjö i Bjurholms kommun,  (3,32 ha)
Stor-Kvarntjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (8,65 ha)
Stor-Kvarntjärnen, Norrbotten, sjö i Luleå kommun,  (3,92 ha)
Stor-Kvarntjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718977-165381), sjö i Lycksele kommun,  (16,8 ha)
Stor-Kvarntjärnen (Lycksele socken, Lappland, 719313-164021), sjö i Lycksele kommun,  (22,8 ha)

Se även
Storkvarntjärn
Kvarntjärn
Stora Kvarntjärn, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn